Strakatý je české příjmení. Ženskou variantou je Strakatá.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Jan Strakatý (1835–1891) – český právník, politik a divadelník; syn Karla
 Karel Strakatý (1804–1868) – český operní pěvec

Související články 
 český strakatý skot
 český strakatý pes
 husovec strakatý (vodní pták)
 kačka strakatá

Externí odkazy 
 

Česká příjmení